

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Dobrów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Dobrów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy 
 Dobrów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec

Inne 
 Dobrów (gmina) – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni warszawskiej

Zobacz też 
 Dobrowo